Маринина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Александра Маринина (псевдоним; настоящее имя — Марина Анатольевна Алексеева; род. 1957) — российская писательница, автор произведений детективного жанра.
 Маринина, Ксения Борисовна (Гольдгаар; 1922—2014) — деятель советского и российского телевидения, телевизионный режиссёр, народный артист РФ.